Индийско-китайские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Китаем и Индией. Протяжённость государственной границы между странами составляет 3380 километров. В 2013 году товарооборот двух стран составил 65,5 млрд долларов.

Обзор

до 20 века 
Индия и Китай поддерживают отношения на протяжении более 2000 лет.
Китай и Индия являются одними из древнейших цивилизаций в мире и сосуществуют рядом на протяжении тысячелетий. Культурные и экономические связи между Китаем и Индией восходят к древнейшим временам.
Великий шёлковый путь служил не только основным торговым маршрутом между Индией и Китаем, но также являлся основным путём для распространения буддизма из Индии в Восточную Азию.

В XIX веке на территории Китая произошло несколько опиумных войн, в те времена Британская Индия была частью Британской империи и поддерживала британцев в их войне против Цинской империи.

20 век 
Во время Второй мировой войны Индия и Китай внесли свой вклад в крушение Японской империи.

Современные отношения были установлены в 1950 году, когда Индия стала одной из первых стран, отказавшихся от связей с Китайской Республикой (Тайвань) и признала КНР в качестве законного правительства материкового Китая. Китай и Индия являются двумя наиболее населёнными странами, а также обладают одними из самых быстро развивающихся экономик в мире. Полученный экономический рост сказался на международном влиянии Китая и Индии, в свете чего возросла и значимость их двусторонних отношений. Несмотря на впечатляющий экономический рост Индии, от Китая она отстаёт в развитии весьма сильно.

В 1959 году бегство Далай-ламы в Индию спровоцировало очередной виток напряжённости в отношениях между странами.

 Пограничные конфликты
Для современных отношений между Китаем и Индией характерны пограничные споры, в результате которых произошли три крупных военных конфликта: китайско-индийская пограничная война в 1962 году, китайско-индийская пограничная война в 1967 году,  в  1987 году.

XXI век 
С конца 1980-х годов обе страны начали пытаться расширить дипломатические и экономические связи. В 2008 году Китай стал крупнейшим торговым партнёром Индии.

Несмотря на растущие экономические и стратегические связи существует несколько препятствий для Индии и КНР, чтобы установить благоприятные отношения. Хотя двусторонняя торговля растёт непрерывно, Индия сталкивается с огромным дисбалансом торговли в пользу Китая.

Эти две страны не смогли разрешить свой давний пограничный спор и индийские СМИ неоднократно сообщали о незаконном пересечении границы со стороны китайских военных. Обе страны неуклонно укрепляют военную инфраструктуру вдоль приграничных районов. Кроме того, Индию раздражают сильные стратегические отношения Китая с Пакистаном, а Китай выражает озабоченность по поводу индийского военного присутствия в спорных участках Южно-Китайского моря.

В октябре 2005 года официальный представитель МИД КНР Кун Цюань сделал заявление: «Китай и Индия — добрые соседи и хорошие друзья, их отношения стратегического сотрудничества и партнерства, ориентированные на мир и процветание, имеют огромное значение для народов обеих стран и всего мира».

В июне 2012 года Китай заявил, что «китайско-индийские связи» могут стать наиболее важным двусторонним партнёрством века. В том же месяце Вэнь Цзябао и Манмохан Сингх в ходе совещания поставили цель увеличить объём двусторонней торговли между странами до 100 миллиардов долларов США к 2015 году.

По данным опроса от BBC World Service Poll в 2013 году: 36 % индийцев оценивают Китай положительно, а 27 % негативно. В Китае 23 % граждан отзываются положительно об Индии, а 45 % негативно.

В середине января 2022 года страны договорились об отказе от взаимной конфронтации во время зимнего периода на спорных территориях в Восточном Ладакхе на юге Гималаев.

Индия присоединилась к дипломатическому бойкоту Китая некоторыми странами Запада (официальные делегации не поехали в Пекин) во время зимней Олимпиады 2022 года (причина — участие среди факелоносцев эстафете олимпийского огня китайского военного Ци Фабао, который участвовал в конфликте на китайско-индийской границе летом 2020 года); национальная телекомпания Doordarshan не транслировала в прямом эфире церемонию открытия, не покажет также и закрытие. 

 Пограничные конфликты 
В 2005 году пограничная проблема отчасти разрешилась: КНР признала Сикким индийской территорией, а Нью-Дели назвал Тибет «Тибетским автономным районом». 
На начало 2010-х годов Индия не признаёт суверенитет Поднебесной над районом Аксайчин, а Пекин требует, чтобы Нью-Дели передал КНР штат Аруначал Прадеш.

В мае 2020 года произошёл очередной индо-китайский пограничный конфликт.

Сравнительная характеристика

См. также 
 Территориальные вопросы КНР

Примечания

Ссылки 
 Асташин Н. А. Китайско-индийские противоречия и их потенциальное влияние на БРИК // Вестник МГИМО-Университета, № 1/2010, с. 59-62. /вебархив/
 Как тебе такое, Илон Маск: поезд отправится за облака // РИА Новости, 18.10.2019

Индия
Китай